Zivilverdienstmedaille bezeichnet folgende Auszeichnungen

 Zivil-Verdienstmedaille (San Marino), 1860 gestiftet
 Zivil-Verdienstmedaille (Österreich), 1918 gestiftet
 Silberne und Goldene Zivilverdienstmedaille (Sachsen), 1815 gestiftet